Mariano Bogliacino (Colônia do Sacramento, 2 de junho de 1980) é um futebolista do uruguaio que atualmente joga pelo Deportivo Maldonado.

Ligações externas 
 Perfil em Soccerway.com 
 Perfil do jogador na página oficial do Napoli 

{{Portal3|Biografia|Futebol|Uruguai]]

Naturais de Colônia do Sacramento
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Plaza Colonia de Deportes
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas da Unión Deportiva Las Palmas
Futebolistas do SS Sambenedettese Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas do Club Deportivo Maldonado
Uruguaios de ascendência italiana